Frénois ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Frénois (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Frénois (Vosges), Gemeinde im Département Vosges 
 Ortsteil Frénois der Stadt Sedan im Département Ardennes

Siehe auch:
 Fresnoy (Begriffsklärung)